Унгар (от  — венгр) — фамилия. Известные носители:

 Унгар, Антонио (род. 1974) — колумбийский писатель.
 Унгар, Имре (1909—1972) — венгерский пианист.
 Унгар, Клара (род. 1958) — венгерский политик.
 Унгар, Миро (род. 1937) — хорватский поп-певец.
 Унгар, Томас (род. 1931) — немецкий дирижёр.